Питерсон — фамилия:
 Питерсон, Дастин (род. 1994) — американский бейсболист.
 Питерсон, Джейкоб (род. 1986) — американский футболист.
 Питерсон, Джек (1880—?) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Питерсон, Джордан (род. 1962) — канадский клинический психолог и общественный деятель.
 Питерсон, Дональд (1933—2018) — американский астронавт.
 Питерсон, Дуглас (род. 1935) — американский военный лётчик, политик и дипломат, посол.
 
 Питерсон, Койот (Натаниэль Питерсон; род. 1981) — американский видеоблогер и преподаватель по дикой природе.
 Питерсон, Коллин (1950—1996) — канадская певица, автор песен и гитаристка.
 Питерсон, Лаки (1964—2020) — американский певец и автор песен.
 Питерсон, Ламонт (род. 1984) — американский боксёр-профессионал.
 Питерсон, Майкл Гордон (род. 1952) — кикбоксер, отсидевший более 30 лет, побывавший более чем в 120 исправительных учреждениях.
 Питерсон, Оскар (1925—2007) — канадский композитор.
 Питерсон, Пол — американский кёрлингист.
 Питерсон, Табита (род. 1989) — американская кёрлингистка.
 Питерсон, Тара (род. 1991) — американская кёрлингистка.
 Питерсон, Уолтер (1883—?) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Питерсон, Эрик (род. 1964) — американский гитарист.

См. также 
 Петерсон